Antoni Rovira (pintor) (1599-1634), pintor i daurador barroc català
 Antoni Rovira i Lecha, més conegut com a Toni Rovira (n. 1963), antic jugador d'hoquei sobre patins català
 Antoni Rovira i Rabassa (1845-1918), arquitecte català, fill de l'arquitecte Antoni Rovira i Trias
 Antoni Rovira i Trias (1816-1889), arquitecte català
 Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), periodista, lingüista i polític català, President del Parlament de Catalunya a l'exili